Дискография американской исполнительницы Ашникко состоит из одного микстейпа, трёх мини-альбомов и 15 синглов.

Альбомы

Микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

Как основной исполнитель

Как приглашённый исполнитель

Промо синглы

Гостевое участие

Автор треков

Примечания 
 Источники

 Комментарии

Дискографии США